Carroll Baker (actrice), een Amerikaans actrice
 Carroll Baker (zangeres), een Canadees countryzangeres en songwriter.